Alberti (Buenos Aires), població de la província de Buenos Aires
 Baix d'Alberti, forma d'acompanyament musical pròpia del piano i altres instrument de teclat molt utilitzada durant el classicisme 
 Biografies:
 Domenico Alberti (Venècia, 1712 - Roma, 1740), compositor, clavicordista i cantant entre el Barroc i el Classicisme
 Friedrich August von Alberti (Stuttgart, 1795 - Heilbronn, 1878), geòleg alemany 
 Giovanni Francesco Alberti de Bormio (1596-abans de 1665), capità de les milícies de Bormio 
 Leon Battista Alberti (1404-1472), escriptor, arquitecte, escultor i pintor venecià 
 Maria Alberti (segles XVIII — XIX), pintora alemanya cunyada de Ludwig Tieck i amiga de Novalis 
 Rafael Alberti Merello (El Puerto de Santa María, Cadis, 1902-1999), poeta espanyol 
 Simone Alberti, governant del comtat de Bormio que el 1512 van formalitzar l'entrada de Bormio a l'Estat de les tres lleis (Grisons)